El municipio de Tryavna (búlgaro: Община Трявна) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Gabrovo.

En 2011 tiene 11 745 habitantes, de los cuales el 94,23% son étnicamente búlgaros. La capital es Tryavna, donde viven cuatro quintas partes de la población del municipio.

Se ubica en el sureste de la provincia, en un área montañosa de los montes Balcanes.

Localidades 
Comprende las siguientes localidades, la mayoría de las cuales son pequeñas aldeas de montaña (habitantes en diciembre de 2009):

Referencias

Enlaces externos 

Tryavna